Cinema:
 Porta'm a la lluna (pel·lícula de 2008), pel·lícula d'animació 3D de 2008 dirigida per Ben Stassen.
 Porta'm a la lluna (pel·lícula de 2012), pel·lícula de comèdia romàntica de 2012 dirigida per Pascal Chaumeil.